Une mutinerie est une action de révolte née d'une prise de conscience, au sein d'un groupe réglé par la discipline.

Œuvres 

 La Mutinerie (Riot), film américain de Buzz Kulik sorti en 1969 ;
 Mutinerie, album du groupe Beausoleil Broussard sorti en 1977 ;
 Mutinerie (Hatchery), dix-septième épisode de la saison 3 de Star Trek: Enterprise diffusé en 2004 ;
 Mutinerie (Casual Friday), vingt-sixième épisode de la saison 5 de The Office diffusé en 2009 ;
 Mutinerie (Divided), douzième épisode de la saison 1 de Stargate Universe diffusé en 2010 ;
 Mutinerie, vingt-deuxième épisode de la série Code Lyoko Évolution diffusé en 2013.